Diego es un nombre propio portugués, que puede hacer referencia a:

 Carlos Diogo

 Diogo Afonso
 Diogo Álvares Corrêa
 Diogo Antunes de Oliveira
 Diogo Cão
 Diogo Carvalho
 Diogo de Azambuja
 Diogo de Macedo
 Diogo de Silves
 Diogo de Sousa

 Diogo de Teive
 Diogo de Teive (humanista)
 Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais)
 Diogo Dias Melgás
 Diogo Dias
 Diogo do Couto
 Diogo dos Santos Lima
 Diogo Figueiras
 Diogo Freitas do Amaral
 Diogo Gomes
 Diogo I de Viseu

 Diogo I del Congo
 Diogo Leite
 Diogo Lopes de Sequeira
 Diogo Lopes Sequeira
 Diogo Luis Santo
 Diogo Ribeiro
 Diogo Rodrigues
 Diogo Salomão

 Jordão Diogo
 Luisa Diogo
 Víctor Diogo
 Diogo Correa de Oliveira